В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Карен Крантцке і Венді Овертон виграли титул, у фіналі перемігши пару Джуді Тегарт-Далтон і Франсуаза Дюрр 7-5, 6-4.

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Women's Tennis Circuit 1972